Chacao puede referirse a:

 En Chile
 Canal de Chacao, que separa a Chile continental de la Isla de Chiloé. 
 Chacao, un caserío en la costa sur del canal de Chacao.

 En Venezuela
 Chacao, un jefe amerindio que habitó los territorios de Venezuela.
 Chacao, un municipio perteneciente a ese país.